Fokszám fogalma a gráfelméletben
 Polinom fokszáma